Als Große Synagoge werden bezeichnet:
 Große Synagoge von Aden 
 Große Synagoge von Algier 
 Große Synagoge (Astryna) 
 Große Synagoge (Auschwitz) 
 Große Synagoge (Babrujsk) 
 Große Synagoge (Bad Wildungen) 
 Große Synagoge von Bagdad 
 Große Synagoge Bar (Winnyzja)
 Große Synagoge (Baryssau) 
 Große Synagoge (Bels) 
 Große Synagoge (Berehowe) 
 Große Synagoge (Berestetschko) 
 Große Synagoge (Białystok) 
 Große Synagoge (Bibrka) 
 Große Synagoge (Bila Zerkwa) 
 Große Synagoge (Brody) 
 Große Synagoge (Brünn) 
 Große Synagoge (Brüssel) 
 Große Synagoge (Budapest) 
 Große Synagoge (Butschatsch) 
 Große Synagoge (Bydgoszcz) 
 Große Synagoge (Chrzanów) 
 Große Synagoge (Czernowitz) 
 Große Synagoge (Danzig) 
 Große Synagoge (Deventer) 
 Große Synagoge (Düsseldorf) 
 Große Synagoge (Edirne) 
 Große Synagoge (Erfurt) 
 Große Synagoge (Fălticeni) 
 Große Synagoge von Florenz 
 Große Synagoge (Gaziantep) 
 Große Synagoge (Gibraltar) 
 Große Synagoge (Gorlice) 
 Große Synagoge (Gura Humorului) 
 Große Synagoge (Győr)
 Große Synagoge (Horodnyzja)
 Große Synagoge (Hrodna) 
 Große Synagoge (Hârlău) 
 Große Synagoge (Iași) 
 Große Synagoge (Illinzi)
 Große Synagoge (Indura) 
 Große Synagoge (Isjaslaw) 
 Große Synagoge (Jarosław) 
 Große Synagoge (Jaslo) 
 Große Synagoge (Jelgava) 
 Große Synagoge (Kalisz) 
 Große Synagoge (Katowice) 
 Große Synagoge (Kiew) 
 Große Synagoge Kopenhagen 
 Große Synagoge (Kowel) 
 Große Synagoge (Kremenez) 
 Große Synagoge (Krynki) 
 Große Stadtsynagoge (Lemberg)
 Große Vorstadt-Synagoge (Lemberg)
 Große Synagoge (Leschniw) 
 Große Synagoge (Łęczna) 
 Große Synagoge (Ljuboml) 
 Große Synagoge (Łomża) 
 Große Synagoge (Łódź) 
 Große Synagoge von London 
 Große Synagoge (Luzk) 
 Große Synagoge (Lyon) 
 Große Synagoge (Marseille) 
 Große Synagoge (Nawahrudak) 
 Große Synagoge (Njaswisch) 
 Große Synagoge (Olesko) 
 Große Synagoge (Olyka) 
 Große Synagoge (Osarynzi)
 Große Synagoge (Oran) 
 Große Synagoge (Paris) 
 Große Choral-Synagoge, Petersburg
 Große Synagoge (Pilsen) 
 Große Synagoge (Pinsk) 
 Große Synagoge (Piotrków Trybunalski) 
 Große Synagoge (Plungė)
 Große Synagoge (Pryluky)
 Große Synagoge (Rădăuți) 
 Große Synagoge von Rom 
 Große Synagoge (Sadagora) 
 Große Synagoge (Schepetiwka)
 Große Synagoge (Schwanez) 
 Große Synagoge (Sokal) 
 Große Synagoge (Starokostjantyniw) 
 Große Synagoge (Stawiski) 
 Große Synagoge Stockholm 
 Große Synagoge (Stolin)
 Große Synagoge (Swjahel)
 Große Synagoge (Sydney) 
 Große Synagoge (Tel Aviv) 
 Große Synagoge Stiftszelt (Tel Aviv) 
 Große Synagoge (Tiflis) 
 Große Synagoge (Toporiw) 
 Große Synagoge (Tykocin) 
 Große Synagoge (Ukmergė) 
 Große Synagoge Vilnius
 Große Synagoge (Vukovar)
 Große Synagoge (Warschau)
 Große Synagoge (Włodawa) 
 Große Synagoge (Wolodymyr) 
 Große Synagoge (Wyschniwez)
 Große Synagoge (Wyschnyzja)

Siehe auch:
 Alte Synagoge